Рославлева — женская форма русской фамилии Рославлев.

Известные носительницы:

 Рославлева, Екатерина Николаевна  (в браке Чоглокова;1748—1794) — фрейлина Русского императорского двора.
 Рославлева, Любовь Андреевна (1874—1904) — балерина Большого театра из дворянского рода Рославлевых.